1. divisjon i fotboll 1973 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1973 och löpte från 1 maj till 14 oktober 1973. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1973
1973 i Norge
Fotbollssäsongen 1973